5-я ударная армия — оперативное формирование (объединение, армия) РККА в составе ВС СССР в годы Великой Отечественной войны.

Образована 9 декабря 1942 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования преобразованием 10-й резервной армии.

История 
Сформирована 9 декабря 1942 года на основании директивы Ставки ВГК № 170699 от 8 декабря 1942 года в резерве ВГК на базе 10-й резервной армии. Первоначально в неё входили 87-я, 300-я и 315-я стрелковые дивизии, 4-й механизированный (2-го формирования) и 7-й танковый корпуса, ряд артиллерийских и других частей.

В составе Сталинградского фронта 2-го формирования, с 26 декабря 1942 года Юго-Западного фронта участвовала в разгроме тормосинской группировки противника.

В составе Южного фронта 2-го формирования (с 3 января 1943 года), 4-го Украинского фронта принимала участие в Ростовской наступательной операции, принимала участие в попытке прорыва сильноукрепленного оборонительного рубежа на реке Миус в ходе Миусской операции, участвовала в Донбасской стратегической и Мелитопольской наступательных операциях.

В 1944 года в составе 3-го Украинского фронта (с 29 февраля) армия участвовала в освобождении Правобережной Украины и в Ясско-Кишинёвской стратегической операции. 9 апреля 1944 года воины армии первыми ворвались на окраины города, захватив большое количество трофеев. Утром 10 апреля наиболее отличившиеся воины соединения водрузили красное знамя на балконе театра оперы и балета.   

В начале сентября выведена в резерв Ставки ВГК, передислоцирована в район Ковеля и 30 октября включена в состав 1-го Белорусского фронта 2-го формирования.

В составе Сталинградского, Юго-Западного, Южного, 4-го Украинского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов участвовала в Сталинградской битве, Ростовской операции, освобождении Левобережной и Правобережной Украины, Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской наступательных операциях, в боевых действиях по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина и в Берлинской стратегической наступательной операции.

Вошла в состав ГСОВГ. Сводный полк 248-й стрелковой дивизии ударной армии, штурмовавшей Берлин, принимал участие в Параде Победы союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции под руководством Маршала Советского Союза Г. К. Жукова во Второй Мировой войне, состоявшемся 7 сентября 1945 года в Берлине, у Бранденбургских ворот.

Расформирована в декабре 1946 года.

Состав

1942 год 
На момент создания в состав армии входили:
 87-я стрелковая дивизия,
 300-я стрелковая дивизия,
 315-я стрелковая дивизия,
 4-й механизированный корпус,
 7-й танковый корпус,
 несколько артиллерийских и других частей.

1945 год 
 26-й гвардейский стрелковый корпус
 9-й стрелковый корпус
 32-й стрелковый корпус
 11-й танковый корпус
 61-я инженерно-сапёрная бригада
 4-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 44-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 другие соединения и части:
 8-й отдельный Кишинёвский ордена Красной Звездыполк связи
 580-я отдельная армейская авиационная ордена Красной Звезды эскадрилья связи

Подчинение 
В составе:
 РВГК
 Сталинградского фронта
 Юго-Западного фронта
 Южного фронта
 4-го Украинского фронта
 3-го Украинского фронта
 1-го Белорусского фронта
 ГСОВГ

Командование

Командующий 
 генерал-лейтенант М. М. Попов (декабрь 1942 года);
 генерал-лейтенант, с сентября 1943 года генерал-полковник В. Д. Цветаев (декабрь 1942 года — май 1944 года);
 генерал-лейтенант, с апреля 1945 года генерал-полковник Н. Э. Берзарин (май 1944 года — июнь 1945 года).
 генерал-полковник А. В. Горбатов (июнь 1945 года — декабрь 1946 года).

Член Военного совета 
 полковник, с марта 1943 года генерал-майор И. Б. Булатов (декабрь 1942 года — октябрь 1944 года);
 генерал-лейтенант Ф. Е. Боков (октябрь 1944 года — до конца войны).

Начальник штаба 
 полковник В. Ф. Богданович (декабрь 1942 года);
 генерал-майор А. К. Кондратьев (декабрь 1942 года — август 1943 года);
 полковник А. П. Пенчевский (август 1943 года — февраль 1944 года);
 генерал-майор И. И. Варфоломеев (февраль-июнь 1944 года);
 полковник, с сентября 1944 года генерал-майор А. М. Кущев (июнь 1944 года — до конца войны).
Зам. командующего по тылу

бригадный комиссар Новожонов

Командующий артиллерией 
 генерал-майор артиллерии И. В. Бельцов (1943)

См. также 
 1-я ударная армия
 2-я ударная армия
 3-я ударная армия
 4-я ударная армия

Примечания

Литература 
 Боевой состав Советской Армии. Часть II. (Январь — декабрь 1942). — , 1966.
 Боевой состав Советской Армии. Часть III. (Январь — декабрь 1943). — М., 1972.
 Военный энциклопедический словарь. — : Воениздат, 1984. — 863 с.
 Великая Отечественная война 1941—1945: Словарь-справочник. — : Политиздат, 1988.
 Боевой состав Советской Армии. Часть IV. (Январь — декабрь 1944). — М., 1988.
 Боевой состав Советской Армии. Часть V. (Январь — сентябрь 1945). — М., 1990.
 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: Действующая армия. — М.: Animi Fortitudo, Кучково поле, 2005. — ISBN 5-86090-114-3
 В. О. Дайнес. Советские ударные армии в бою. — М.: Яуза, Эксмо, 2009. — ISBN 978-5-699-31536-9
 А. В. Исаев. Берлин 45-го: Сражения в логове зверя. Ч. 4—5. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — ISBN 978-5-699-20927-9

Ссылки 

 60 лет Великой Победе.
 Сайт 94д.ру